Пакер — пристрій, призначений для щільного розділення ґумовим елементом окремих ділянок (частин) стовбура свердловини.
 Вибуховий пакер
 Гідравлічний пакер
 Фірма "Пакер"
 Джеймс Пакер — бізнесмен